El término PDP puede referirse a:

Lugares 
 Aeropuerto Internacional de Punta del Este, en el departamento de Maldonado, Uruguay (Código de Aeropuerto IATA).

Política 
 Partido Demócrata Progresista, un partido político de centro argentino.
 Partido Demócrata Progresista, un partido político extinto de España.
 Partido Progresista Democrático o Democratic Progressive Party, un partido político de Taiwán.
 Partido Demócrata Popular, un partido político de centro español.
 Partido Demócrata Popular, un partido político de centroderecha español.
 Partido Democrático Popular (Pueblo Unido), un partido político extinto de Costa Rica.
 Partido Democrático del Pueblo, un partido político extinto de Chile.
 Partido Democrático Progresista, partido socialdemócrata de Paraguay.

Informática 
 Programmed Data Processor, unos equipos informáticos fabricados por Digital Equipment Corporation.
 Packet Data Protocol, un protocolo de transferencia de datos utilizado en GPRS.
 Procesamiento Distribuido en Paralelo o conexionismo, un nuevo enfoque de la inteligencia artificial y de las ciencias cognitivas.
 Acrónimo de Pantalla de plasma (Plasma Display Panel en inglés).

Radio 
 Parlem de Pilotes, el programa de radio de Solsona FM.